BFI Top 100 Filmów Brytyjskich – ranking najwybitniejszych filmów kinematografii brytyjskiej XX wieku, opracowany przez Brytyjski Instytut Filmowy (BFI) w 1999. Ankietę przeprowadzono przy udziale 1000 osób ze świata brytyjskiego filmu, kultury i telewizji (między innymi aktorów, dystrybutorów, krytyków, naukowców, pisarzy, producentów i reżyserów). Zostali oni poproszeni o wyłonienie pełnometrażowych „kulturowo brytyjskich” filmów, które zostały wydane w kinach w XX wieku i wywarły silne oraz trwałe piętno w formie sztuki na kulturze.

Ranking 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Ranking w bazie Filmsite.org 

1999 w filmie
1999 w Wielkiej Brytanii
Listy filmów
Rankingi filmowe